Terezianum je název několika budov či institucí:

 Tereziánská vojenská akademie ve Vídeňském Novém Městě
 někdejší zámek Terezianum v Bratislavě
 Tereziánská akademie ve Vídni, diplomatická akademie zvaná také Nová Favorita.
 Papežská fakulta Teresianum v Římě